Baia del Re – fiordo delle Isole Svalbard (noto anche come Kings Bay o Kongsfjorden)
 Baia del Re – zona di Piacenza
 Baia del Re – nome con cui si vollero chiamare gli abitanti del quartiere milanese di Stadera durante il fascismo fino al secondo dopoguerra
 Baia del Re – vecchio nome del quartiere Montanara di Parma
 Baia del Re – Sito di interesse comunitario delle Marche

Pagine correlate 
 Kings Bay